Resultats del Gran Premi dels Estats Units de Fórmula 1 de la temporada 1989, disputat al circuit urbà de Phoenix el 4 de juny del 1989.

Resultats de la cursa

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 30. 710

 Volta ràpida: Ayrton Senna 1' 33. 969 (a la volta 38)

Referències 
 

Estats Units
1989